Гармонійна четвірка точок — четвірка точок на проєктивній прямій, подвійне відношення яких . В цьому випадку кажуть також, що точки  і  гармонійно поєднані відносно  і пишуть .

Гармонійна четвірка прямих — четвірка прямих  у проєктивній площині, що проходять через одну точку , для яких будь-яка четвірка точок , така, що , що знаходяться на одній прямій, є гармонійною. В цьому випадку пишуть .

Властивості 
 Якщо гармонійну четвірку прямих перетинає пряма, то на цій прямій утворюється гармонійна четвірка точок.
 На кожній стороні повного чотиривершинника є гармонійна четвірка точок.
 На кожній діагоналі повного чотиривершинника є гармонійна четвірка точок.

Побудова 

Для будь-яких трьох точок, що лежать на одній прямій, користуючись гармонійними властивостями повного четиривершинника, можна побудувати четверту точку так, що вийде гармонійна четвірка точок. А саме, точки перетину поротилежних сторін повного чотиривершинника і точки перетину діагоналей з прямою, що проходить через ці точки, утворюють гармонійну четвірку точок.

Гармонійна четвірка на розширеній евклідовій площині 
 Якщо точка  невласна, то четвірка  є гармонійною, якщо  — середина відрізка .
 Якщо  — повний чотиривершинник і його діагональні точки  — невласні, то на розширеній евклідовій площині  — паралелограм, а з його гармонійних властивостей випливає, що точка перетину його діагоналей ділить їх навпіл.
 Якщо  — повний чотиривершинник, у якого одна діагональна точка  — невласна, , то на розширеній евклідовій площині  — трапеція, а з його гармонійних властивостей випливає, що  ділить  навпіл.

Див. також 
 Відношення напрямлених відрізків

Література 
 
 
 
 
 

Проєктивна геометрія